Кэти Ли Гиффорд (, имя при рождении — Кэтрин Ли Эпстайн; род. 1953) — американская певица, драматург, автор песен, актриса и телеведущая, наиболее известная благодаря ведению ток-шоу Live with Regis and Kathie Lee. Одиннадцать раз была номинирована на «Эмми».

Биография 
Кэти Ли Гиффорд родилась в Париже, в семье Аарона и Джоан Эпстайн. У неё есть брат Дэвид и сестра Мишель. Училась в Университете Орала Робертса. Она была замужем дважды: за композитором Полом Джонсоном (1976—1983), с которым развелась, и за футболистом Фрэнком Гиффордом (1986—2015), до смерти Фрэнка Гиффорда. От второго брака у неё двое детей: Коди и Кэссиди.

Фильмография 

 2015 — Акулий торнадо 3 / Sharknado 3: Oh Hell No! — в роли самой себя

В популярной культуре 
 Кэти Ли была спародирована в эпизоде «Набор веса 4000» и «Возвращение Шефа» сериала «Южный парк».
 Кэти Ли была спародирована в третьем сезоне шоу «Эй, Арнольд!» под именем Джеки Ли.
 Кэти Ли была спародирована во второй пилотной серии шоу «Звёздные бои насмерть» на канале MTV.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телеведущие США
Писательницы США
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Выпускники Университета Орала Робертса